Das Sorbische Alphabet enthält die Buchstaben zur schriftlichen Wiedergabe der sorbischen Sprachen und Dialekte. Es basiert (mit Ausnahme von Q, V und X) auf dem lateinischen Alphabet und enthält zusätzlich Buchstaben mit diakritischen Zeichen wie dem Akut und dem Hatschek. Das Sorbische Alphabet enthält alle Buchstaben, die in wenigstens einer der beiden Standardsprachen (Obersorbisch, Niedersorbisch) vorkommen.

In der Normenfamilie ISO 8859 ist für das Sorbische Alphabet ISO 8859-2 (Latin-2) vorgesehen. Selbstverständlich sind alle benötigten Zeichen in Unicode enthalten.

 1Am Anfang eines Basismorphems vor Vokal, wie z. B. in zachod, přichod; chodźić, chory.

Digraphe 
Die sorbische Orthographie beinhaltet auch die zwei Digraphe ch und dź, die als eigene Buchstaben eingeordnet werden und eigene Namen haben. Daher sind sie oben, wie auch in sorbischen Wörterbüchern, gleichwertig mit aufgeführt.

In der alphabetischen Reihenfolge folgt der Digraph ch dem h und dź dem d.

Quellen 
 Jana Šołćina, Edward Wornar: Obersorbisch im Selbststudium. Hornjoserbšćina za samostudij, Bautzen 2000, ISBN 3-7420-1779-9, Seiten 12–15
 Manfred Starosta: Dolnoserbsko-nimski słownik, Niedersorbisch-deutsches Wörterbuch, Bautzen 1999, ISBN 3-7420-1096-4, Seiten 15–21

Einzelnachweise 

Alphabet